Samba Laobé peut désigner :
Samba Laobé Fall, un damel du Cayor (actuel Sénégal), mort en 1886
Maad Saloum Samba Laobé Latsouka Sira Diogop Fall, « Maad Saloum » signifie « roi du Saloum », fils de la princesse Latsouka Sira Diogop Mbodj originaire du Saloum. Régnait: 1859 - 1864, mort: . un roi du Saloum, mort en 1864

Notes

Voir aussi
Laobé (homonymie)